Харьковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:
 Харьковское сельское поселение — входит в Ровеньский район, Белгородская область.
 Харьковское сельское поселение — входит в Старополтавский район, Волгоградская область.
 Харьковское сельское поселение — входит в Лабинский район, Краснодарский край.
 Харьковское сельское поселение — входит в Шелковской район, Чеченская республика.